Gradazione di colore
 Gradazione alcoolica